Santa Rosa del Sur kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Santa Rosa del Sur (ort), Bolívar, 
 Santa Rosa del Sur (kommun), Bolívar,